La Lecture est le titre de tableaux connus :
 La Lecture, tableau d'Édouard Manet ;
 La Lecture, tableau d'Henri Fantin-Latour, réalisé vers 1870 ;
 La Lecture, tableau d'Henri Fantin-Latour, réalisé vers 1877 ;
 La Lecture, tableau de Pablo Picasso.
Mais aussi une œuvre littéraire :
 La Lecture, nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1884

 La Lecture, une revue littéraire de la fin du